Google X est un projet lancé par Google Labs le , puis fermé un jour plus tard. Il consistait en une refonte de la barre traditionnelle de recherche Google, avec une interface similaire à celle du Dock de Mac OS X développé par Apple. La page de présentation du projet faisait d'ailleurs explicitement référence à l'interface de Mac OS, avec la phrase : « Roses are red. Violets are blue. OS X rocks. Homage to you. » Google n'a pas publié de communiqué officiel pour expliquer la fermeture du projet, mais il est à noter qu'Apple possède des brevets sur l'implémentation de « l'effet Génie » utilisé dans son Dock, ainsi que des protections de marque pour les éléments graphiques qui le composent. Aujourd'hui Google X est fermé, mais quelques miroirs subsistent encore.

Références 

Site web américain
Google